Lophocoleus  — род чешуекрылых из подсемейства совок-пядениц.

Описание 
Усики у самцов гребенчатые. Первый сегмент лапок сильно увеличен, а голень налегает на него  в виде лоскута. Размах крыльев от 31- 47 мм. Передние крылья ярко-красно-коричневого цвета с белым рисунком у Lophocoleus rubrescens или основном черного, коричневато-черного или серого цвета у других видов.

Систематика 
В состав род включают шесть видов:

Распространение 
Все виды являются эндемиками островов Фиджи.

Примечания

Ссылки 
 Natural History Museum Lepidoptera genus database

Совки-пяденицы
Эндемики Фиджи
Роды чешуекрылых